listopad – jedenasty miesiąc w kalendarzu gregoriańskim

Filmy:
 Listopad – polski film z 1992 w reżyserii Łukasza Karwowskiego
 Listopad – amerykański film z 2004 w reżyserii Grega Harrisona

Zobacz też